Генри Говард (; 25 февраля 1540 — 15 июня 1614) — английский аристократ, 1-й граф Нортгемптон с 1603 года. В течение всей своей жизни считался тайным католиком, периодически находился в немилости у монархов. Был образованным человеком, занимался благотворительностью. Построил Нортумберленд-хаус в Лондоне и особняк в Одли-Энде, основал несколько больниц. Фрэнсис Бэкон включил три его высказывания в свои «Апофегмы». После смерти графа выяснилось, что он был причастен к убийству сэра Томаса Овербери.

Примечания 

Говарды
Графы Нортгемптон
Канцлеры Кембриджского университета